El Saltito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Saltito, Delstaten Mexiko, ort, 
 El Saltito, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar